Die Diamond Nine / Dynamic French Open 2008 waren das 90. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 21. bis 23. Februar 2008 in der Pariser Vorortgemeinde Sucy-en-Brie in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Tony Drago gewann das Turnier durch einen 10:6-Finalsieg gegen Christian Reimering. Es war Dragos einziger Euro-Tour-Turniersieg.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 French Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
 French Open 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

090
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in Sucy-en-Brie